Boston Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Boston Township (Franklin County, Arkansas)
 Boston Township (Madison County, Arkansas)
 Boston Township (Newton County, Arkansas)
 Boston Township (Washington County, Arkansas)
 Boston Township (Indiana)
 Boston Township (Michigan)
 Boston Township (Ohio)